Birch Hill steht für:

Orte:
 Birch Hill (Bracknell), Vorort von Bracknell, Berkshire, England
 Birch Hill (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Birch Hill (Wisconsin), Ort im Ashland County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Birch Hill (Fairbanks North Star Borough, Alaska)
 Birch Hill (Kenai Peninsula Borough, Alaska)
 Birch Hill (Nome Census Area, Alaska)
 Birch Hill (Yukon-Koyukuk Census Area, Alaska, 329 m)
 Birch Hill (Yukon-Koyukuk Census Area, Alaska, 36 m)
 Birch Hill (Litchfield County, Connecticut, 133 m)
 Birch Hill (Litchfield County, Connecticut, 231 m)
 Birch Hill (Idaho)
 Birch Hill (Kalifornien)
 Birch Hill (Hancock County, Maine, 148 m)
 Birch Hill (Hancock County, Maine, 198 m)
 Birch Hill (Oxford County, Maine)
 Birch Hill (Washington County, Maine)
 Birch Hill (York County, Maine)
 Birch Hill (Berkshire County, Massachusetts)
 Birch Hill (Hampden County, Massachusetts)
 Birch Hill (Middlesex County, Massachusetts)
 Birch Hill (Worcester County, Massachusetts)
 Birch Hill (Michigan)
 Birch Hill (Carroll County, New Hampshire, 231 m)
 Birch Hill (Carroll County, New Hampshire, 313 m)
 Birch Hill (Carroll County, New Hampshire, 319 m)
 Birch Hill (Carroll County, New Hampshire, 577 m)
 Birch Hill (Hillsborough County, New Hampshire)
 Birch Hill (Merrimack County, New Hampshire)
 Birch Hill (Clinton County, New York)
 Birch Hill (Putnam County, New York)
 Birch Hill (Chittenden County, Vermont)
 Birch Hill (Rutland County, Vermont)